Amerikai Egyesült Államok
 Ravensdale (Washington)

 Ausztrália
 Ravensdale (Új-Dél-Wales)

 Írország
 Ravensdale (Louth)